Андрей Николаевич Саморуков (30 мая 1970, Москва) — советский и российский футболист, вратарь; тренер.

Биография 
Родился в Москве, является воспитанником СДЮШОР-3 Советского РОНО (Москва), затем занимался в секции СК ЭШВСМ. В 1987 году стал выступать за основной состав команды. После трёх лет перешёл в воронежский «Факел». В высшем дивизионе чемпионата России выступал за «Текстильщик», «Ротор», «Уралан», московское «Динамо», «Сатурн».

После сезона 2005 года завершил игровую карьеру и стал работать в футбольной школе ЦСКА, тренируя вратарей старших возрастов.

Достижения 
 Занял третье место в списке 33 лучших футболистов чемпионата России 1993 года.
 Вратарь года: 1996
 Звание Герой Калмыкии с вручением Ордена Белого Лотоса (август 1998) — за большой вклад в победу над московским «Спартаком»

Личная жизнь 
Сын Дмитрий (1999 г.р.) — хоккеист.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК ФШМ
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Сатурн-д»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Содовик»
Футбольные тренеры России
Кавалеры ордена Белого Лотоса